Dobrabach steht für:

 Dobrabach (Kamp), rechter Zubringer zum Kamp bei Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Dobrabach (Url), linker Zufluss zur Url bei St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich